Łanowce (rejon borszczowski) – wieś na Ukrainie obwodzie tarnopolskim
 Łanowce (rejon łanowiecki) – miasto na Ukrainie obwodzie tarnopolskim
 Łanowce (gmina) – dawna gmina w II RP